Mala Mlinska je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Velika Trnovitica, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 86 stanovnika te 33 obiteljskih kućanstava.

Napomena

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Velika Trnovitica